Кинсеаньера () — в странах Латинской Америки возраст совершеннолетия девочек, символизирующий переход от подросткового возраста к взрослой жизни. Кинсеаньера празднуется в день пятнадцатилетия.

Празднование 
Отец вводит именинницу под руку в помещение через главную дверь, где друзья или родственники (мужчины) дарят девушке цветы (как правило, розы). Затем мужчины поочередно приглашают её на танец. В перерывах между партиями устраивают различные развлечения и пир. Особое значение имеет церемония дарения девушкой пятнадцати свечей, которые она преподносит пятнадцати людям: близким и лучшим друзьям, а также сопровождавшим её в течение её детства. Также есть традиция, в ходе которой именинница снимает лодочки, в которых пришла изначально, и надевает туфли с каблуками. Это символизирует то, что девушка переходит во взрослый мир. Церемония заканчивается шумной фиестой.

Ссылки 

Культура Латинской Америки
Традиции Мексики
Культура Аргентины
Дни рождения